Königsbach und Königsbachl steht für:

Gewässer:
 Königsbach, rechter Oberlauf des Allbach (Prims) bei Züsch, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Königsbach (Derenbach), linker Zufluss des Derenbachs gegenüber Schreckenberg, Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Königsbach (Diestelbach), rechter Zufluss des Diestelbachs oder der Diestel nach Blomberg, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Königsbach (Ecker), rechter Zufluss der Ecker westlich des Brocken
 Königsbach (Emmer), Zufluss der Emmer 
 Königsbach (Erkerdinger Bach), linker Oberlauf des ab hier zunächst Radinger Bach genannten Erkerdinger Bachs (zur Hengersberger Ohe) bis Heiming, Gemarkung Schwanenkirchen, Markt Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Königsbach (Gurgler Ache), rechter Zufluss der Gurgler Ache in der Fraktion Gurgl, Gemeinde Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Königsbach (Hengersberger Ohe), auf dem Mittellauf Radinger Bach, auf dem Unterlauf Erkerdinger Bach, rechter Zufluss der Hengersberger Ohe vor der Grunmühle, Markt Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Königsbach (Issel), rechter Zufluss der Issel bei Dingden, Stadt Hamminkeln, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Königsbach (Königssee), südöstlicher Zufluss des Königssees im Gemeindegebiet von Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Königsbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter am Reckweilerhof, Stadt Wolfstein, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Königsbach (Main), auch Luderbach, linker Zufluss des Mains im Stadtteil Niederrad, Frankfurt, Hessen
 Königsbach (Mordkammertalbach), rechter Zufluss des Mordkammertalbachs (zum Appelbach) in Marienthal, Stadt Rockenhausen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Königsbach (Nette), linker Zufluss der Nette im Großen De-Witt-See im Stadtgebiet von Nettetal, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Königsbach (Pielach), linker Zufluss der Pielach gegenüber Rabenstein an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Königsbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins bei Königsbach, kreisfreies Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Königsbach (Söterbach), linker Zufluss des Söterbachs gegenüber Sötern, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Königsbach (Triebenbach), ein rechter Zufluss des Triebenbachs bei Hintertriebental, Gemeinde Hohentauern, Bezirk Murtal, Steiermark, Österreich
 Königsbach (Zinkenbach), linker Oberlauf des Zinkenbachs (zum Wolfgangsee) bis nach dem Schreinbachfall auf der Gemeindegrenze von St. Gilgen zu Strobl, beide Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

 Königsbachl, rechter Zufluss der Schwarzach (zum Mittellauf Schwarzer Regen des Regen) bei der Froschaumühle, Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern

Gemeinde:
 Königsbach-Stein, Gemeinde im Enzkreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Königsbach an der Weinstraße, Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Königsbach (Koblenz), Siedlungsplatz im Stadtteil Stolzenfels, kreisfreies Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Königsbach (Königsbach-Stein), Gemeindeteil und Dorf von Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg

 Königsbach (Gemeinde Rabenstein), Ortschaft der Gemeinde Rabenstein an der Pielach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Königsbach (Gemeinde Waldhausen), Katastralgemeinde der Gemeinde Waldhausen, Niederösterreich

Siehe auch:

 Talsystem des Königsbaches, Naturschutzgebiet um den Königsbach (Diestelbach)
 Königgraben
 Königsgraben
 Königsfließ